Bekannte Hadrianstempel sind:

 das Hadrianeum in Rom
 der sogenannte Hadrianstempel im westtürkischen Ephesos